Дрогон или Дрого (, Drogo, ) може да се отнася за:

 Дрогон (670-708), херцог на Шампания и син на Пипин Ерсталски
 Дрогон († след 753 г.), майордом на франките в Австразия, син на Карлман (Каролинги)
 Дрогон (801-855), епископ на Мец и син на Карл Велики
 Дрого (* 872/873, † 874), син на император Карл II Плешиви
 Дрогон, херцог на Бретан (952–958)
 Дрогон Речен (1148 -1218), Тибетски Будистки учител (лама)